Суще́во — село в Борисоглебском районе Ярославской области, входит в состав Инальцинского сельского поселения.

География 
Расположено в 9 км на восток от центра поселения деревни Инальцино и в 8 км на юго-запад от райцентра посёлка Борисоглебский.

История 
Сельская каменная церковь с колокольней во имя Св. Троицы и св. Димитрия Солунского построена прихожанами в 1828 году. До этого существовала церковь деревянная, которая по причине ветхости в 1828 году была разрушена

В конце XIX — начале XX село входило в состав Борисоглебской волости Ростовского уезда Ярославской губернии. В 1885 году в селе было 39 дворов.

С 1929 года село являлось центром Сущевского сельсовета Борисоглебского района, с 1954 года — в составе Андреевского сельсовета, с 2005 года — в составе Инальцинского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Троицы Живоначальной (1828).

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского района (Ярославская область)